Wagenborg (familie), Nederlandse familie
 Wagenborg (rederij), Nederlandse rederij, van de bovengenoemde familie